A spanyol U21-es labdarúgó-válogatott Spanyolország 21 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a spanyol labdarúgó-szövetség irányít.

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

 1978: nem jutott ki
 1980: nem jutott ki
 1982: Negyeddöntő
 1984: Ezüstérmes 
 1986: Aranyérmes 
 1988: Negyeddöntő
 1990: Negyeddöntő
 1992: nem jutott ki
 1994: Bronzérmes 
 1996: Ezüstérmes 
 1998: Aranyérmes 
 2000: Bronzérmes 
 2002: nem jutott ki
 2004: nem jutott ki
 2006: nem jutott ki
 2007: nem jutott ki
 2009: Csoportkör
 2011: Aranyérmes 
 2013: Aranyérmes 
 2015: nem jutott ki
2017: Ezüstérmes 
2019: Aranyérmes 
2021:

Olimpiai szereplés
 1992: Aranyérmes 
 1996: 6. hely
 2000: Ezüstérmes 
 2004: Nem jutott ki
 2008: Nem jutott ki
 2012: 14. hely
2016: Nem jutott ki
2020: Nem jutott ki

Keret 
A spanyol válogatott kerete az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzéseire.

Jelenlegi keret 
A 2021. március 24-i állapotnak megfelelően.

A csapat kapitányai

 1976–1978: Gustavo Biosca 
 1978–1980: José Santamaría
 1980–1988: Luis Suárez Miramontes
 1988-1992: Jesús María Pereda
 1992-1996: Andoni Goikoetxea Olaskoaga
 1996-2002: Iñaki Sáez
 2002-2004: José Ufarte és Juan Santisteban
 2004-2008: Iñaki Sáez
 2008-2010: Juan Ramón López Caro
 2010-2012: Luis Milla 
 2012-2014: Julen Lopetegui
2014-2018: Albert Celades
2018- : Luis de la Fuente Castillo

Források
Hivatalos weboldal

Jegyzetek 

Spanyol labdarúgás
Európai U21-es labdarúgó-válogatottak